Neath peut désigner :
 Neath, une ville et communauté du sud du pays de Galles ;
 la , une rivière du sud du pays de Galles ;
 le borough de Neath, un ancien district administratif du comté du West Glamorgan, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Neath, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Neath, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1918 pour les élections générales de la Chambre des communes.